Localidades
Kennedy (Alabama)
Kennedy (Califórnia)
Kennedy (Minnesota)
Kennedy (Nova Iguaçu)
Kennedy (TTC)

Pessoas
John Kennedy (desambiguação)
Jacqueline Kennedy Onassis — viúva de John F. Kennedy posteriormente casada com Aristóteles Onassis
Kennedy Alencar — jornalista brasileiro

Nigel Kennedy — violinista britânico
Robert F. Kennedy — senador dos Estados Unidos, irmão de John F. Kennedy

Desambiguação